Броненосные крейсера типа «Амальфи» (также известны как тип «Пиза») — тип крейсеров итальянского флота начала XX века. Являлись существенно переработанной версией броненосца типа «Реджина Елена». Всего построено 3 единицы: «Амальфи» (), «Пиза» (), «Дженова» (), причём последний был ещё на стапеле выкуплен наследниками греческого миллионера Георгия Аверова для флота Греции, где и служил под названием «Авероф».

Дальнейшим развитием проекта стали крейсера типа «Сан-Джорджио».

Проектирование и постройка 
 «Пиза» — Заложен 20 февраля 1905, спущен 15 сентября 1907, вошёл в строй 1 сентября 1909 года.
 «Амальфи» — Заложен 24 июля 1905, спущен 5 мая 1908, вошёл в строй 1 сентября 1909 года.

Конструкция

Оценка проекта

Примечания

Литература 
 
 
 

Броненосные крейсера типа «Амальфи»